Азимова — тюркская фамилия, женский вариант фамилии . Известные носительницы:
 Азимова, Азиза (1915—1997) — таджикская советская артистка балета.
 Азимова, Джахан Гасан кызы (род. 1932) — звеньевая колхоза «Шарк» Куткашенского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Азимова, Халима (род. 1937) — узбекская советская доярка и хлопковод, депутат Верховного Совета СССР. Азимова, Эльвира Абилхасимовна (род. 1973) — казахстанский государственный деятель. Председатель Конституционного Суда Республики Казахстан (с 2022 года).

 Примечания